Ассулін () — прізвище сефардсько-єврейського, а також берберського походження.

 П'єр Ассулін (нар. 1953), французький письменник і журналіст ;
 Давид Ассулін (нар. 1959), французький політик ;
 Гай Ассулін (народився в 1991 році), ізраїльський футболіст клубу « Расінг» із Сантандера .

Французькі прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем